Сливенице су термин за врсту творбе речи. Настају стапањем двеју речи (или њихових делова) у нову реч. У српском језику се за овај процес користe терминi сливање, стапање, сажимање или контаминација, а у интернационалној терминологији користи се термин blend. Сливенице су у српском језику настале под утицајем енглеских кованица типа motel (motor+hotel, хотел за мотористе) или smog (smoke+fog, мешавина дима и магле), где је од првог дела једне и другог дела друге образована трећа реч. Овај модел грађења речи је продуктиван у енглеском језику и донекле је измењен у различитим језицима. Несумњиво је да се највећи број сливеница кратко употребљава, али сама појава новог творбеног механизма одсликава актуелни тренутак друштва и развоја језика.

Подела сливеница

Омладински жаргон у ужем смислу 
Овим сливеницама се упућује на психолошке и моралне карактеристике људи, њихова занимања, разне предмете и производе, популарна састајалишта младих и др.: 

глупантроп (глупак), пивцепси (сало око стомака), наопачкет (наопако стављен качкет), кафућино, фркатично, разгласобил, ђинђомобил итд.

Шаљиви називи дечијих установа, игара и емисија 
школигрица, шкозориште, жвазбука, нискочанство, звездариште, шахоризми итд.

Неодређене друштвене групе 
чокохоличар, книнџа, уличаролије, крађанин,близнисмен итд.

Речи изведене од личних имена, имена места и др. 
здравкоман, бренављење, Блатајница (Батајница на киши), Woodstanak (на Равној гори) итд.

Називи емисија на радију, телевизији, наслови текстова у штампи 
Инфоманија, Џезовизија, Бестовизија, Азбуквар, интер-нет-вју, Пост ФЕСТ-ум, НИНосаурус, Одвратајзинг итд.

Рекламе (са графичким истицањем, употреба императива) 
њамбургер, слаткетић, Хуголада, Фантаморгана, ПОПУСТоловина, приЈАТан лет, ОГЛАСите се, Фрикомбинујте итд.

Политички дискурс 
Брозоморно, слоботомија, ДОСта, НАТОкратија, глупштина итд.

Називи часописа, изложби, дизајнерских и других пројеката и акција 
Анархеологија, Византеме, Цифрилица итд.

Називи књига 
Крај брозног времена (Милана Младеновића), Христаниште (Ранка Б. Радовића), Слатка мала чедовишта (Ирене Тиодоровић), Бићу сновослагач (Весне Ћоровић-Бутрић) итд.

Литература 

Лингвопедија
Творба речи
Социолингвистика
Српски језик